Шоугелз-2: Пенни из рая — американский художественный фильм 2011 года, поставленный Реной Риффель, которая выступила также сценаристом, продюсером и спонсором фильма, а также исполнила в нём главную роль.

Сюжет 
Пенни Слот — стриптизёрша, которая мечтает стать участницей телешоу. Она готова на всё лишь бы её мечта сбылась, и на пути к мечте она ни за что не остановится. Она находится в стрессе из-за жизни в большом городе. Ей придётся привыкнуть, освоиться, стать участницей телешоу и сразить всех наповал.

В ролях 
 Рена Риффель
 Форд Остин
 Дьюи Уэбер
 Грег Трэвис
 Гленн Пламмер
 Питер Стиклс
 Пола Лабаредас
 Хойт Ричардс
 Бланка Бланко
 Марк Вассерман

Оценки 
Фильм был принят негативно. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм удостоился 12 % положительных оценок критиков.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы США 2011 года
Фильмы-драмы США
Фильмы о стриптизе
Сатирические фильмы США
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях